Goeben oder Göben ist der Familienname folgender Personen:

 August Karl von Goeben (1816–1880), preußischer General der Infanterie
 William von Goeben (1818–1902), preußischer General der Infanterie 

Es bezeichnet ferner:

 Fort Goeben, ein Fort der Festung Metz
 SMS „Goeben“, ein Schlachtkreuzer der Kaiserlichen Marine
 „Goeben“, ein Dampfschiff der Feldherren-Klasse des Norddeutschen Lloyd
 das Goeben-Denkmal in Koblenz

Siehe auch
 Goben